Super Buddies,dentro del universo ficticio DC, es el nombre bajo el que se conoce una agrupación menor de superhéroes reclutados por el inescrupuloso empresario Maxwell Lord con el objetivo de ayudar al hombre común. Figuran dentro de la miniserie de 6 números Antes conocidos como JLA la cual retrata en tono de parodia diversos conflictos de carácter mundano de la recién formada agrupación.

Miembros de los Super Buddies
 
Grupos de superhéroes de DC Comics
Organizaciones ficticias
Personajes creados por Keith Giffen